Konsulat Meksyku w Gdańsku (Consulado de Mexico en Danzig, Mexikanisches Konsulat in Danzig) – meksykańska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Meksyku w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1897. Urząd funkcjonował do 1939. 

W 2000 otworzono Konsulat Honorowy Meksyku z siedzibą w Sopocie przy ul. Grunwaldzkiej 12-16, obecnie (2022) znajdujący się w Gdańsku w al. Grunwaldzkiej 472d .

Kierownicy konsulatu 
 1897-1915 – Heinrich Brandt, konsul (1847-1915)
 1916-1921 – Kurt Rudel, wicekonsul
 1921-1922 - Georg Apred, konsul
 1925-1931 – Kurt Block, konsul (1890-1945)
 1933 – Macedonio Garza, konsul
 1935-1939 – Kurt Block, konsul

Siedziba 
 Langer Markt 14 (Długi Targ) (1897-1921)
 Brotbänkengasse (ul. Chlebnicka) 29 (1922)
 Hundegasse 89 (ul. Ogarna) (1927-1932)
 Elisabethwall 9 (Wały Jagiellońskie) (1933)
 Langer Markt 3 (1935-1936)
 Hundegasse 56-57 (1938-1939)

Bibliografia 
 Danziger Jahrbuch : unter Benutzung amtlichen Materials von F. A. Lubianski, Danzig 1930
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II. Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa 2008, s. 224, 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig
 roczniki Handbuch über den Königlich Preußischen Hof und Staat, Berlin

Zobacz też 
 Ambasada Meksyku w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Meksyk
Meksyk
Stosunki polsko-meksykańskie